Кратер — чашкоподібне або конусоподібне заглиблення
 Вулканічний кратер — чашоподібне або конусоподібне заглиблення на вершині або схилі вулкана
 Кратер Нгоронгоро — найбільша у світі цілісна незатоплена вулканічна кальдера
 Метеоритний кратер — западина круглої або овальної форми, яка утворилася на місці падіння метеориту
 Астроблеми — метеоритні кратери на Землі
 Метеоритні кратери України
 Місячний кратер
 Див. також: :Категорія:Кратери
 Кратер — давньогрецька посудина, ваза значного розміру, призначена для змішування рідин
 Кратер — один з діадохів, ватажок піших охоронців у війську Александра Македонського.